Jan Rezek – calciatore ceco
 Jindřich Rezek – calciatore boemo
 Tomáš Rezek – calciatore ceco